

Sigle 

 Académie Régionale d'Éducation et de Formation

Patronyme 

 Abdel Salam Aref (1921-1966), est président de l'Irak de 1963 à 1966.
 Abdel Rahman Aref (1916-2007), est président de l'Irak du  au .
 Aref al-Aref (1891-1973), est un journaliste, politicien et historien arabe palestinien.
 Mohammad-Reza Aref (1951-), est un scientifique et homme politique iranien.
Patronyme arabe